Der Arcachon Ladies Cup 1989 war ein Tennisturnier der Damen in Arcachon. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 10. bis 16. Juli 1989 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Arcachon